

Шаллсбург — місто, штат Вісконсин
 Шаллсбург — місто, штат Вісконсин